В круге света:

 В круге света — номерной музыкальный альбом рок-группы «Машина времени».
 В круге света — программа Светланы Сорокиной, совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании «RTVi».